Biografies:
 Charles Hazelius Sternberg (1850 – 1943), recol·lector de fòssils i paleontòleg amateur estatunidenc 
 Charles Mortram Sternberg (1885 - 1981), recol·lector de fòssils i paleontòleg fill de Charles Hazelius Sternberg 
 Constantin von Sternberg (Sant Petersburg, Rússia, 1852 - Filadèlfia, Estats Units, 1924), pianista i compositor germano-estatunidenc d'origen rus 
 George M. Sternberg (1838 – 1915), metge de l'exèrcit dels EUA, considerat el primer bacteriòleg 
 Fritz Sternberg o Friedrich Sternberg (Breslau, 1895 - Munic, 1963), economista marxista alemany 
 Josef von Sternberg o Jonas Sternberg (Viena, 1894 - Los Angeles, 1969), director de cinema estatunidenc d'origen austríac 
 Kaspar Maria von Sternberg(Praga, 1761 – Březina, 1838), botànic i clergue bohemi
 László Sternberg (1905 - 1982), futbolista internacional hongarès de la dècada de 1930 i entrenador 
 Robert Sternberg (1949), psicòleg i psicomètric estatunidenc, professor de Desenvolupament Humà a la Universitat de Cornell 
 Roman Ungern von Sternberg (Graz, 1886 — Novossibirsk, 1921), militar austrohongarès, tinent general de les forces russes blanques i més tard senyor de la guerra 
 Miscel·lània: Institut Astronòmic Sternberg, institut de recerca a Moscou, a Rússia